Clifton James peut désigner :
 Meyrick Edward Clifton James (1898-1963), acteur et soldat australien ;
 Clifton James (1920-2017), acteur américain ;
 Clifton James (1936-2006), musicien de jazz, percussionniste américain ;
 Clifton James Hobgood (1979-), surfeur professionnel américain.